Queue is het Franse woord voor staart, met als toegevoegde, uitgebreidere betekenis: iets dat achteruit steekt of achteraan komt:
 Een queue de Paris, een kussen onder de kleding, een modeverschijnsel uit de 19e eeuw, waarbij een kussen een uitstulping van de onderrug of vergroting van de anatomie aldaar suggereert; zie rok.
 Een queue de carpe, een achteruitstekende uitlaatpijp, zie fishtail pipe.
 De stok waarmee gebiljart wordt, in het Nederlands meestal keu gespeld.

Queue is in het Frans, ook wel in het Nederlands, (uitspraak keu) en Engels (uitspraak kjoe) een rij wachtende mensen.
 Als begrip uit de wiskundige wachtrijtheorie worden ze meestal met het Nederlandse woord wachtrij aangeduid.
 Als datastructuur in de informatica worden ze meestal met het Engelse woord, queue aangeduid.